Kenneth Smith (basketballer) - Amerikaans basketballer
 Kenneth Smith (soldaat) Brits soldaat en ontvanger van de George Cross
 Kenneth Smith (cricketer) - Engels cricketspeler
 Kenneth Smith (rechter) - Jamaicaans rechter
 Kenneth Smith (schaker) - Amerikaans schaker
 Kenneth F. Smith - Amerikaans special effects artist, winnaar van twee Oscars